En plus de désigner un nombre et deux années, 125 peut désigner de nombreuses choses.

Un modèle de véhicule 
Fiat 125 : berline classique de classe supérieure à trois volumes et 4 portes avec un moteur placé à l'avant longitudinalement et propulsion arrière, fabriquée entre 1967 et 1972 en Italie.
Peugeot Type 125 : voiture type "sport" commercialisée par Peugeot en 1910 à l'époque d'Armand Peugeot.
BAe 125 (ou Raytheon Hawker 800), un jet de taille moyenne, élaboré par de Havilland dans les années 1960.
Ferrari 125 : Formule de 1950.

Routes 
France-Espagne : route nationale 125 ou RN 125, route nationale française reliant Montréjeau au Pont du Roi à Fos (frontière espagnole).
 Italie : route nationale 125 en Sardaigne.
Canada : Route 125, Route provinciale québécoise, d'orientation nord sud des régions de Montréal, Laval et de Lanaudière située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

Aéronautique et astronomie 
(125) Liberatrix, astéroïde, découvert par Prosper-Mathieu Henry le .
STS-125, vol de la navette spatiale américaine programmé pour 2008.

Divers 
Base aérienne 125 Istres-Le Tubé, base de l'Armée de l'air française, située sur la commune de Istres dans le département des Bouches-du-Rhône (France).
125, rue Montmartre, film de Gilles Grangier, sorti en 1959, d'après le roman d'André Gillois.
Fam'ss 125, Smurj 125 Bo 208; T'pa 125 Bo 207

Homonymie de nombre